Rodrigo hace referencia a varios artículos:

Nombre propio 
 Rodrigo (nombre)

 Rodrigo, rey visigodo de Hispania en 710-711.
 Rodrigo de Castilla (†873), primer conde de Castilla.
 Rodrigo Díaz de Vivar (c. 1048-1099), caballero castellano.
 Rodrigo (obispo de Cádiz), en 1292-1294.
 Rodrigo (obispo de Ciudad Rodrigo), en 1384-1391.
 Rodrigo (obispo de Cuenca), desde 1260 hasta algún momento no después de 1264.
 Rodrigo (obispo de León), en el año 970.
 Rodrigo I (obispo), fue obispo de Oviedo entre 1175-1188.
 Rodrigo (obispo de Palencia), en 1247-1254.
 Rodrigo (obispo de Segovia), en 1284-1249.
 Rodrigo (obispo de Sigüenza), en 1192-1221.
 Rodrigo (obispo de Zamora), en 1326-1335.
 Rodrigo Bueno, (1973-2000) cantante argentino.
 Rodrigo de Velasco, obispo de Palencia (España) en 1417-1426.
 Rodrigo Sánchez de Arévalo (1405-1470), pedagogo, escritor y diplomático español que fue obispo de Oviedo, Zamora, Calahorra y Palencia.
 Rodrigo Calderón (1576-1621), político y militar español.
 Rodrigo M. Quevedo Moreno (1889-1967), militar y político mexicano.
 Rodrigo Fabri (1976), exfutbolista brasileño.
 Rodrigo Moreno Machado (1991), futbolista brasileño nacionalizado español.

Personas con apellido Rodrigo 
 América del Pilar Rodrigo, botánica argentina.
 Celestino Rodrigo, exministro de economía argentino.
 Joaquín Rodrigo (1901-1999), compositor español.
Olivia Rodrigo, actriz y cantante estadounidense

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 Rodrigo Acosta
 Rodrigo Álvarez
 Rodrigo de Borja
 Rodrigo Díaz
 Rodrigo García
 Rodrigo Moreno
 Rodrigo Rivera
 Rodrigo Uría

Óperas 
 Rodrigo (ópera), de Georg Friedrich Händel.
 Don Rodrigo (ópera argentina), de Alberto Ginastera.
 Rodrigo (ópera mexicana), de Manuel de Sumaya.

de:Rodrigo
en:Rodrigo